Il doppio del Moorilla Hobart International 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Le detentrici del titolo sono Irina-Camelia Begu e Monica Niculescu, ma quest'ultima ha deciso di non partecipare. La Begu ha fatto coppia con Simona Halep; le due sono state eliminate nei quarti di finale da Tímea Babos e Mandy Minella. Queste ultime hanno perso in finale contro Garbiñe Muguruza e María Teresa Torró Flor per 6-3, 7-65.

Teste di serie
La prima testa di serie ha ricevuto un bye per i quarti di finale.

  Anabel Medina Garrigues /  Jaroslava Švedova (ritirate, quarti di finale)
  Jarmila Gajdošová /  Klára Zakopalová (ritirate, quarti di finale)

  Nina Bratčikova /  Janette Husárová (quarti di finale)
  Līga Dekmeijere /  Megan Moulton-Levy (primo turno)

Wildcard

  Alyssa Hibberd /  Joanna Smith (primo turno)

  Vanessa Dobson /  Karolina Wlodarczak (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Moorilla Hobart International 2013
WTA Tour 2013